Штатслига 1962/1963 () — 52-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 25 августа 1962 года и закончился 16 июня 1963 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1962/1963 на rsssf.com 
 Сезон 1962/1963 на сайте austriasoccer.at 

1962/1963
Спорт в Австрии в 1962 году
Спорт в Австрии в 1963 году
Австрия
Австрия